Francisco Antonio Cebrián y Valda (1734-1820), cardinal espagnol, patriarche des Indes occidentales ;
 Dolores Cebrián (1881-1973), femme politique et professeure républicaine espagnole censurée sous l'Espagne franquiste;
 Juan Luis Cebrián (né en 1944), président espagnol de groupe de presse ;
 Mercedes Cebrián (née en 1971), écrivain et traductrice espagnole ;
 Pedro Cebrián y Agustín (1687-1752), comte de Fuenclara, diplomate espagnol puis vice-roi de Nouvelle-Espagne.

Voir aussi